Cernay (Calvados)
 Cernay (Eure-et-Loir)
 Cernay (Haut-Rhin)
 Cernay (Vienne)